Kuske ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Kuske (1876–1964), deutscher Historiker und Universitätsprofessor
 Donald A. Kuske (1922–1944), US-amerikanischer Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, tödlich verunglückt in Deutschland
 Gerhard Kuske (1911–2001), Abgeordneter des Hessischen Landtags (GB/BHE)
 Kevin Kuske (* 1979), deutscher Bobsportler und Olympiasieger
 Laura Kuske (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Martin Kuske (1940–1995), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Otto Kuske (1886–1945), deutscher Maler